Szántó Árpád birkózó, az 1912-es olimpián vett részt
Szántó Árpád (1913-1978) fizikus, fizikai szakíró, egyetemi oktató